Jono kan syfta på följande:
 Jono (företag), ett svenskt skivbolag

Geografi

Indonesien 

 Desa Jono (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,92), 
 Desa Jono (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 110,98), 
 Desa Jono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,21, long 112,59), 
 Desa Jono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,31, long 111,90), 

Robotskapade Indonesienförgreningar